Molekulska formula -{C27H30O6}- se može odnositi na:

 Sofalkon
 Ciklotriveratrilen